Indonesië
 Keritang (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau
 Keritang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau